Rock Me Gently est une chanson d'Andy Kim. 
Rock Me Gently est une chanson d'Erasure.